C1 може значити:

 C1 — формат паперу.
 C1 — штурмова гвинтівка.
 Ford C1 — автомобіль компанії Ford.